Familia Caragiale este o familie ai cărei membri au fost scriitori. Numele Caragiale se poate referi la unul din următorii scriitori, actori, sau editori români.

Luca Șt. Caragiale (1812 - 1870), actor, avocat și magistrat român.
Costache Caragiale (1815 -1877), actor, dramaturg român.
Iorgu Caragiale (1826 - 1894), actor, dramaturg român.
Ion Luca Caragiale (1852 - 1912), dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic și ziarist român. 
Mateiu Caragiale (1885 - 1936), autor, istoric al heraldicii, poet, scriitor român, întâiul născut al lui Ion Luca Caragiale. 
Luca Caragiale (Luca Ion Caragiale sau Luchi Caragiale), (1893 - 1921), poet, scriitor român, cel de al doilea fiu al lui Ion Luca Caragiale. 
Ecaterina Lagodi (Ecaterina Lagodi-Caragiale), fiica dramaturgului Ion Luca Caragiale.

Galerie

Familii românești